Флаг муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2281.

Описание 
«Флаг Кущёвского района представляет собой прямоугольное малиновое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее посередине белое с серыми тенями изображение всадника, скачущего из-за жёлтых колосьев, заполняющих нижний угол у свободного края».

Обоснование символики 

Флаг Кущёвского района языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Станица Кущёвская была основана запорожскими казаками в 1794 году. Своё название станица получила по одному из куреней Запорожской Сечи.

Фигура казака на флаге показывает неразрывность истории Кущёвской земли и местного казачества. Казаки были здесь первыми постоянными жителями. Они возделывали землю, занимались различными промыслами и одновременно с этим охраняли границу, следили за порядком на своих территориях. Образ казака у местных жителей связан с такими человеческими качествами как трудолюбие, справедливость, смелость и отвага, великодушие. Фигура казака напоминает памятник казакам 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса (авторы: О. Коломийцев и А. Корсаков) на федеральной автодороге «Дон» на территории района, поставленный в память о мужестве и героизме, проявленных казаками в годы Великой Отечественной войны. Символика фигуры казака дополнена малиновым цветом (геральдический пурпур) — традиционным цветом, используемым в казачьей униформе и символизирующим запорожских, а затем кубанских казаков. В геральдике пурпур — символ благородства, величия, власти.

Золотые колосья отражают сельскохозяйственную специфику района, где выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры; выращивают крупный рогатый скот, свиней, овец и птицу. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

См. также

Примечания